Olaszország
Torrevecchia Pia, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Torrevecchia Teatina, község Olaszországban, Abruzzo régióban, Chieti megyében